Thomas Edward Patrick ”Tom” Brady, Jr., född 3 augusti 1977 i San Mateo i Kalifornien, är en quarterback i amerikansk fotboll.

Brady spelar sedan 2020 i Tampa Bay Buccaneers och vann Super Bowl med dem 2021. 
Han spelade tidigare för New England Patriots 2000–2019 med vilka han vann Super Bowl sex gånger, 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 och 2021 med Buccaneers, och blev utsedd till mest värdefulla spelaren vid fem av dem.

I februari 2022 meddelade han att han lägger ned karriären, men sex veckor senare meddelade han att han återupptar den igen, i Tampa Bay Buccaneers.

Biografi
Brady växte upp i Kalifornien men har såväl norskt som svenskt påbrå. 

Tom Brady tog examen vid Junipero Serra High School och fortsatte sina studier vid University of Michigan och var med om att vinna Orange Bowl tillsammans med universitetslaget Michigan Wolverines 2000. Efter att han gått ut high school blev han draftad av MLB-laget Montreal Expos i 18:e rundan, 507:e val totalt. Han spelade catcher i high school, men valde att inte skriva på för Expos. År 2000 valdes han av New England Patriots istället, ett lag i National Football League, NFL. 

Brady anses idag vara en av NFL:s bästa quarterbacks genom tiderna, dels för den precision som han har och även på det sättet som han styr och ställer spelet. Hans karriär började dock blygsamt. Under sin tid vid Michigan University fick han aldrig förtroendet att vara ordinarie quarterback av lagets head coach. Istället var det Brian Griese som var lagets förstahandsval som quarterback. I NFL:s draft år 2000 blev Brady vald först i den näst sista rundan som den 199:e spelaren av New England Patriots. Hela första året var han bänkvärmare och det var först när lagets första quarterback, Drew Bledsoe, år 2001 blev skadad som den då helt okända Tom Brady fick chansen att visa vad han gick för. 

Redan det första året tog Brady sitt New England till Super Bowl och vann. Sedan dess har New England vunnit Super Bowl fem gånger till med Brady som quarterback. Brady har därmed totalt sju segrar i Super Bowl, mot St. Louis Rams, Carolina Panthers, Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks, Atlanta Falcons och Los Angeles Rams. Tre gånger har Bradys New England förlorat en Super Bowl, två gånger mot New York Giants och en gång mot  Philadelphia Eagles,. 

Tom Brady slog under säsongen 2007 rekordet i flest touchdown-passningar, då han slog Peyton Mannings rekord genom att kasta 50 touchdown-passningar, varav 23 var till wide receiver Randy Moss. Han ledde också New England Patriots till att vinna alla 16 matcher under säsongen. Laget blev då de första någonsin att görra detta. 

Den 10 maj 2022 signerade Brady ett tioårigt avtal, till ett värde av totalt 375 miljoner amerikanska dollar, med Fox Sports om att arbeta som expertkommentator efter han pensionerar sig från att spela amerikansk fotboll. Kontraktet är till det datumet det mest lukrativaste för en expertkommentator i amerikansk sport-TV genom alla tider.

Privat
Brady har två söner, John (född 2007) med Bridget Moynahan och Benjamin (född 2009) med Gisele Bündchen. Han har även en dotter, Vivian Lake (född 2012), tillsammans med Bündchen.

Källor

Externa länkar 
 Tom Brady, spelarstatistik på nfl.com

Amerikanska utövare av amerikansk fotboll
Födda 1977
Män
Levande personer
Quarterback i amerikansk fotboll
Michigan Wolverines
Alumner från University of Michigan
Spelare i New England Patriots
Spelare i Tampa Bay Buccaneers
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Personer från San Mateo County
Idrottare från Kalifornien